Маки:

Персоналии 
Маки́ () — английская фамилия:
 Маки, Джейми (род. 1985) — шотландский футболист.
 Маки, Джордж, барон Маки из Бенши (1919—2015) — британский военный, государственный и общественный деятель.
 Маки, Пёрл (род. 1987) — британская актриса, певица и танцовщица.
Маки, Симбара (1938—2010) — ивуарийский легкоатлет.
 Маки, Стив (1966—2023) — английский певец, автор песен, клавишник, гитарист и актёр.
 Маки, Сэйитиро (род. 1980) — японский футболист, нападающий японского клуба «Токио Верди».
 Маки, Фумихико (род. 1928) — японский архитектор-футурист.
 Маки, Хлоя и Холли — британские актрисы.
 Маки, Чарльз (1882—19??) — шотландский футболист.
 Маки, Эмма (род. 1996) — французско-британская актриса.
 Маки, Энтони (род. 1979) — американский актёр.

Прочее 
 Маки — род травянистых растений из семейства маковых.
 Маки — мадагаскарское название кошачьего лемура.
 Маки — полумифическое древнеливийское племя в Сиртике.
 Маки́ — партизанские отряды во Франции в период Второй мировой войны. Само слово «маки» () значит «густые леса», «чащи».
 Маки́ — военизированная террористическая организация 24-го века в американской научно-фантастической франшизе «Звёздный путь»
 Маки — испанские партизанские отряды в южной Франции.
 Красные маки — вооружённое крыло АКП.
 «Маки» (ВИА «Красные маки»)'' — советский вокально-инструментальный ансамбль, известный в конце 1970-х — 1980-х годах (хит-альбом «Кружатся диски»).
 МАКИ — Коммунистическая партия Израиля.
 Маки (макидзуси, роллы) — традиционное блюдо японской кухни, разновидность суши.

См. также 
 Мак (значения)
 Макки

Примечания